Падмасамбхава ( — «народжений з лотосу»; , Lian Hua Sheng Shang Shi; , pad ma 'Byung gnas) — індійський проповідник, який заснував тибетський буддизм і тантричну школу буддизму у VIII столітті, поширивши буддизм на територію Бутану й Тибету. У цих районах він відомий як гуру Рінпоче (дорогоцінний майстер). Буддійська школа Ньїнгма вшановувала його як другого Будду.

Згідно з традиційним життєписом, Падмасамбхава був проявом, «магічно створеним тілом» (нірманакая) будди Амітабхи; він народився з квітки лотосу, за що й отримав своє ім'я. Бувши, як і Будда Шакьямуні, принцом, Падмасамбхава знову, як і Будда, покинув палац і став відлюдником. Під час медитацій на кладовищах і в недоступних печерах він отримав таємне тантричне присвячення від дакіні й став великим йогом і чудотворцем.

Прибувши до Тибету, Падмасамбхава проповідував буддизм і демонстрував тибетцям свої магічні здібності. Імовірно, тантричний буддизм Падмасамбхави, принаймні зовні, здався тибетцям схожим на звичний для них шаманізм. Як повідомляє життєпис, Падмасамбхава осоромив бонськіх жреців і чаклунів, перевершивши їхнє магічне мистецтво, і підпорядкував демонів і злих духів Тибету, навернувши їх у буддизм і зробивши дгармапалами — божествами, які захищають Дхарму.

Падмасамбхава покинув Тибет у незвичайний спосіб: здійснив вознесіння на небо у своєму Тілі Світла по веселці верхи на коні.

Мантра Падмасамбхави 

В буддизмі існує усна традиція, за якої кожен великий Просвітлений вчитель є носієм мантри, що пов'язана з цим вчителем.

Це найвідоміша мантра Падмасамбхави, також її називають Vajra Guru Mantra, транслітерація

:

Oṃ Āh Hūṃ Vajra Guru Padma Siddhi Hūṃ (ОМ А ХУМ ВАДЖРА ГУРУ ПАДМА СІДДХІ ХУМ)

Примітки

Посилання 

 All about Guru Padmasambhava
 Biography of Lord Padmasambhava known as the embodiment of all the Buddhas 
 Translation of The Full Story of Guru Padmasambhava: PDF(With permission of the copyright holder -109 KB  | as above in html format 
 Гуру Падмасамбхава. 

Вчителі буддизму
Історія Бутану
Засновники релігій